

Вюфлан-ле-Шато — громада в кантоні Во
 Вюфлан-ла-Віль — громада в кантоні Во